En , Mostki peut désigner :

dans la voïvodie de Grande-Pologne :
Mostki, village du powiat de Konin,
Mostki, village du powiat d'Ostrzeszów,
Mostki, village du powiat de Wągrowiec.

dans la voïvodie de Sainte-Croix :
Mostki, village du powiat de Skarżysko,
Mostki, village du powiat de Staszów,

dans d'autres voïvodies :
Mostki, village de la voïvodie des Basses-Carpates,
Mostki, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie,
Mostki, village de la voïvodie de Łódź,
Mostki, village de la voïvodie de Lubusz,
Mostki, village de la voïvodie de Mazovie.
Mostki, village de la voïvodie d'Opole,
Mostki, village de la voïvodie de Petite-Pologne,
Mostki, village de la voïvodie de Podlachie.